Автострада A21 () — автодорога на севере Италии, соединяющая Турин с Брешией.

Описание 
Автострада А21, называемая также «Автострада вин» (), поскольку проходит через знаменитые винные регионы Италии — Асти, Алессандрия, Ольтрепо Павезе и заканчивается в Брешии вблизи от винного региона Франчакорта. На всём протяжении автострада имеет по 2 полосы движения в каждом направлении, за исключением участков Брешиа — Манербио и Сантена — Вилланова-д’Асти, имеющих по три полосы движения в каждом направлении.

В провинции Брешиа, автострада A21 в процессе соединяет с существующими и строящимися автострадами Автострада A21 racc (эксплуатируется частично).

Маршрут

Это интересно 
На участке автострады между съездами Вогера и Кастеджо-Казатизма на автостраде установлен щит с информацией о том, что вы пересекаете 45-ю параллель.

Ответвление автострады A21 dir на Фьоренцуола-д’Арда 

Ответвление автострады A21 dir на Фьоренцуола-д’Арда ответвляется от A21 на территории коммуны Кастельветро-Пьячентино и вливается в A1 у въезда Фьоренцуола-д’Арда позволяет транспорту, движущемуся с севера попасть на автостраду А1, не заезжая в Пьяченцу.

На всём протяжении около 12 км имеет по 2 полосы в каждом направлении движения.

Примечания 

Автодороги по алфавиту
Дороги Италии
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1968 году
Появились в 1968 году в Италии